Lucru se poate referi la:

În filozofie:
 Un obiect (filozofie), ființă sau entitate.
 Lucru-în-sine (sau noumenon), realitatea care nu este accesibilă percepției, termen introdus de Immanuel Kant.
În știință și inginerie:
 Lucru mecanic